Rore ist der Familienname folgender Personen:

 Cipriano de Rore (1515/16–1565), flämischer Komponist der Renaissance
 Robert C. Rore (* 1954), deutscher Maler und Zeichner

Rore ist der Name folgender Orte:
 Rore, piemontesischer Name der Gemeinde Roure in der Provinz Turin, Italien